Гайтука́ев — чеченская фамилия. Известные носители:

 Гайтукаев, Ахъяд Ахметович (род. 1944) — советский и российский актёр, Народный артист Чечено-Ингушской АССР;
 Гайтукаев, Казбек Байсалович (род. 1937) — писатель и учёный, председатель Союза писателей Чечни (1990-1994);
 Гайтукаев, Лом-Али Ахмедиевич (1958—2017) — криминальный авторитет;

 Гайтукаева, Бана Мустафаевна (1959—1994) — известная чеченская поэтесса, член Союзов писателей Чечни и России.